Corcoruni () foi o nome duma importante família nobre armênia antiga e medieval, ativa entre 400-800. Pertencentes de Corcorúnia, eram remanescentes territorializados da nação hurrita situada no vale do Arsânias, ao norte do lago de Vã. Alegaram parentesco com Haico, o patriarca lendário dos armênios, e no sistema feudal armênio, com o título gentilício de malcaz, foram encarregados com a proteção do rei armênio e do comando de sua guarda, sempre equipados com lança e espada.

Durante o governo sassânida da Armênia, Coreno Corcoruni envolveu-se ao lado de  na Batalha de Avarair de 451, vindo a falecer no combate. Mais adiante, Cadicho Corcoruni permaneceu no lado do marzobã Adargusnas na disputa com o católico armênio Gute  e na tentativa de imposição do zoroastrismo na região. Em 505/506, um membro da família Corcoruni participou do Primeiro Concílio de Dúbio convocado pelo católico Papeceno .

Em 595 e novamente em 601, Atate Corcoruni revoltou-se com outros nobres armênios contra o imperador bizantino Maurício  e acabou executado por  . Em 605/606, Teodósio Corcoruni lutou pelos bizantinos e foi derrotado por Senitão Cosroes. Em 637, João Atalarico, filho bastardo do imperador bizantino Heráclio , envolveu-se numa conspiração contra seu pai e teve ajuda de alguns nobres armênios, um deles, chamado Baanes, possivelmente membro da família Corcoruni.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Família Corcoruni